Die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags in der 1. Wahlperiode vom 20. April 1947 bis zum 17. Juni 1950.

Zusammensetzung 

Der Landtag setzt sich nach der Wahl vom 20. April 1947 wie folgt zusammen:

Im Laufe der Wahlperiode wechselten vier Zentrumsmitglieder zur CDU. Die Zentrums-Fraktion schrumpfte so auf 16 Mitglieder, während die CDU nunmehr mit 96 Mitgliedern vertreten war.

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Josef Gockeln (CDU)

Fraktionsvorsitzende:

 SPD: Fritz Henßler
 CDU: Konrad Adenauer, ab 2. September 1949 Josef Schrage
 KPD: Karl Schabrod
 Zentrum: Johannes Brockmann
 FDP: Friedrich Middelhauve

Abgeordnete

Einzelnachweise

Literatur 
 Friedhelm Geraedts (Red.): 50 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten (= Schriften des Landtags Nordrhein-Westfalen 9, ). Der Präsident des Landtags Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1996.
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #:1 Wahlperiode